Яныбаево — название населённых пунктов в России:

 Яныбаево — село в Белокатайском районе Башкортостана.
 Яныбаево — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.